Resonance:

 Resonance — студийный альбом, записанный и выпущенный Джорданом Рудессом.
 Resonance 1 — компиляционный альбом британской группы Anathema.
 Resonance 2 — компиляционный альбом британской группы Anathema.